Tân Thành (Tiền Giang)
 Tân Thành (Tây Ninh)
 Tân Thành (Thủ Thừa, Long An)
 Tân Thành (Bình Thuận)
 Tân Thành (Mộc Hóa, Long An)
 Tân Thành (Đắk Nông)
 Tân Thành (Bình Dương)
 Tân Thành (Bình Phước)
 Tân Thành (Lâm Đồng)
 Tân Thành (Đắk Lắk)
 Tân Thành (Ho Chi Minhstad)
 Tân Thành (Hậu Giang)
 Tân Thành (Hải Phòng)
 Tân Thành (Nghệ An)
 Tân Thành (phường in Cà Mau)
 Tân Thành (xã in Cà Mau)
 Tân Thành (Kiên Giang)
 Tân Thành (Tân Thạnh, Long An)
 Tân Thành (Đồng Tháp)
 Tân Thành (Vĩnh Long)
 Tân Thành (Nam Định)
 Tân Thành (Hữu Lũng, Lạng Sơn)
 Tân Thành (Bắc Sơn, Lạng Sơn)
 Tân Thành (Cao Lộc, Lạng Sơn)
 Tân Thành (Hà Giang)
 Tân Thành (Phú Bình, Thái Nguyên)
 Tân Thành (Thái Nguyên, Thái Nguyên)
 Tân Thành (Ninh Bình, Ninh Bình)
 Tân Thành (Kim Sơn, Ninh Bình)
 Tân Thành (Thanh Hóa)
 Tân Thành (Bình Phước)
 Tân Thành (Quảng Trị)
 Tân Thành (Tuyên Quang)
 Tân Thành (Hòa Bình)